El sitio del Cusco fue un enfrentamiento armado ocurrido el 8 de enero de 1781 en el marco de la Rebelión de Túpac Amaru II. El conflicto resultó inconcluso porque tanto los rebeldes como los realistas decidieron mantener el statu quo.

Antecedentes 
Después de la victoria en la batalla de Sangarará, el levantamiento se extendió a la mayor parte del Bajo Perú. La noticia de la derrota de las tropas españolas causó pánico en Cusco, donde los leales establecieron las Compañías Nobles Voluntarias. También se estableció en la ciudad un consejo de guerra, encabezado por el teniente coronel Manuel de Villalta. Los españoles se preparaban para defenderse recogiendo comida y armas.

Túpac Amaru II, mientras tanto, estaba organizando un ejército en el sur, pero no se trasladó directamente al Cusco, lo que permitió que sus tropas descansaran y así los españoles prepararan su defensa. Mientras tanto, los insurgentes indios tomaron el control de otras provincias del país. A fines de diciembre, impulsado (por su esposa Micaela, quien tuvo una influencia significativa en el líder rebelde), Tupac Amaru II finalmente partió hacia Cusco. Sus fuerzas ascendían a 40.000. personas, pero solo tenían mil rifles y 20 pistolas.

En enero de 1781, Túpac Amaru II dividió su ejército en tres partes. Se suponía que cada grupo debía dar la vuelta a la ciudad y evitar que los defensores escaparan a las montañas. La gente liderada por Túpac Amaru estaba fuera de las murallas de la ciudad. Fortalecidos por refuerzos externos, los españoles tenían varios miles de realistas bien armados con muchas armas a su disposición. También había muchos civiles en la ciudad y las fuerzas de los realistas indios hostiles a los insurgentes. En el cerro frente a la ciudad había una unidad afroperuana de Lima, y también se fortificó el cerro Rejo, donde estaban apostados 40 fusileros y fuerzas indias.

Asedio y retirada 
Túpac Amaru II procedió a sitiar la ciudad. El 3 de enero, el inca exigió la rendición de la ciudad, amenazando con matar a sus defensores. Ese día tuvo lugar la primera escaramuza, a consecuencia de la cual los españoles infligieron grandes pérdidas a los insurgentes. Los combates en las afueras de la ciudad continuaron durante la semana siguiente, trayendo pérdidas a ambos bandos. El 8 de enero tuvo lugar la batalla decisiva por la ciudad. Los indios intentaron conquistar el cerro Rejo, fuertemente fortificado, defendido por 300 hombres del coronel Laisequilla. Una docena de indios murieron en una dura lucha. Los españoles tuvieron 40 muertos y 100 heridos, pero no fueron rechazados. Pronto llegaron más tropas de la ciudad para ayudar y atacaron a los insurgentes. En una sangrienta batalla que resultó en la muerte de 17 mulatos, los españoles empujaron a los indios colina abajo, obligándolos a huir. La derrota de los indios se completó con un ataque de caballería que se prolongó hasta el anochecer.

El asedio del Cusco no trajo ninguna victoria decisiva a ninguno de los bandos, pero su resultado claramente destruyó a los insurgentes, rebajando su moral. Después de varias escaramuzas menores en la noche del 9 de enero, el ejército de Túpac Amaru II se retiró de la ciudad y regresó a su base en la provincia de Canas.

Véase también 
 Conquista del Perú

Biografía 
 Jarosław Wojtczak: El levantamiento de Túpac Amaru, publ. Askon, Attyka, Varsovia 2007.

Cuzco Colonial
Conflictos en 1781
Batallas de Perú
Asedios del siglo XVIII